Моша́к — українське прізвище.

 Мошак Мирослав Іванович (1958, Юр'ямпіль) — український краєзнавець, видавець.
 Мошак Сергій Миколайович (1965) — народний депутат України 6-го скликання та 7-го скликань з листопада 2007 року до листопада 2014 року від Партії регіонів.

Українські прізвища